Эммаусский — фамилия; имеет женскую форму Эммаусская. Может также выступать в роли названий.
 Эммаусский, Анатолий Васильевич (1898—1987) — российский историк, кандидат исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Эммаусский, Фёдор Максимович (в монашестве Христофор; 1795—1872) — епископ Русской православной церкви, епископ Вологодский и Тотемский.

Прочее 
 Эммаусский монастырь — монастырь в Праге.